Sapulit bezeichnet:
 Sapulit (Bucht, Kulusuk), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Sapulit (Bucht, Sermilik), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland